Can't Slow Down (album van Lionel Richie), 1983
Can't Slow Down (album van Saves the Day), 1998
Can't Slow Down (album van Foreigner), 2009
Can't Slow Down (single), single van de Canadese band Hedley uit 2015